Colombo (stad), de economische hoofdstad van Sri Lanka
Colombo (district), een district van Sri Lanka
Colombo (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
Colombo (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk
BepiColombo, een onbemande ruimtevaartmissie naar de planeet Mercurius, vernoemd naar Giuseppe (Bepi) Colombo
 Nedlloyd Colombo (schip, 1982) - containerschip

Personen
Colombo (familie), een Amerikaanse maffiafamilie
Joe Colombo (maffioso) (1923-1978), een Amerikaans maffioso
Alberto Colombo (1946), een Italiaans autocoureur
Angelo Colombo (1961), een Italiaans voetballer
Cristoforo Colombo, de Italiaanse naam van Christoffel Columbus
Emilio Colombo (1920-2013), een Italiaans diplomaat en politicus
Gabriele Colombo (1971), een Italiaans wielrenner
Giovanni Colombo (1902-1992), een Italiaans geestelijke en kardinaal van de Katholieke Kerk
Giuseppe Colombo (1920-1984), een Italiaans wiskundige
Joe Colombo (ontwerper) (1930-1971), een Italiaans ontwerper uit de op-art-periode
Simone Colombo (1963), een Italiaans tennisser 
Ugo Colombo (1940-2019), een Italiaans wielrenner